Ройтхам () — община () в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия. 

Входит в состав округа Гмунден.  . Официальный код  —  40715.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр общины — Альфред Грубер (СДПА) по результатам выборов 2003 года.

Совет представителей общины () состоит из 25 мест.

 СДПА занимает 10 мест.
 АНП занимает 9 мест.
 АПС занимает 6 мест.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Верхней Австрии